Сан Франсиско Тлапансинго има више значења:

 Општина Сан Франсиско Тлапансинго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Тлапансинго (Сан Франсиско Тлапансинго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику